XVI Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 1989 odbyły się w Niemczech między 2 a 10 września 1989 roku. Mecze rozgrywane były w Karlsruhe, Sindelfingen, Hamburgu oraz w Stuttgarcie.

Tytuł sprzed dwóch lat broniła reprezentacja NRD. Mistrzostwo po raz  dwunasty zdobyła reprezentacja Związku Radzieckiego pokonując w finale reprezentację NRD.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział  12 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsze dwa zespoły z każdej z grup awansowały do półfinałów. Zespoły z obu grup z miejsc 3 i 4 walczyły ze sobą  zajmując miejsca 5-8, zaś zespoły z miejsc 5 i 6 z obu grup miejsca 9-12.

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 9-12

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
1989 w piłce siatkowej
1989 w Niemczech
Piłka siatkowa w Niemczech
Sport w Hamburgu
Sport w Stuttgarcie